Суброгация (от )
 Суброгация (законотворчество)
 Суброгация (обязательственное право)